

Notes et références 

chemins de fer du Sud de l'Aisne